Juan del Encina

hace referencia a varios artículos:

El pseudónimo de Rafael Delorme (f. 1897), periodista, americanista y librepensador español.
El pseudónimo de Ricardo Gutiérrez Abascal (1883-1963), crítico de arte, historiador y museólogo español.

Además
Juan del Encina (Fermoselle 12 de julio de 1468 - León 1529), poeta, músico y autor teatral del Prerrenacimiento español en la época de los Reyes Católicos.